In 2005 werd de elfde editie van de Copa Rio gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. Het was de eerste editie in vijf jaar. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 15 oktober tot 10 december. Tigres do Brasil werd kampioen.

Eerste fase
Futuro Bem Próximo en Taquaral gaven na de indeling van de groepen nog forfait voor de competitie. Al hun wedstrijden werden aangeduid als een 0-1 verlies.

Groep A

Groep B

Groep C
De wedstrijd tussen Quissamã en Bela Vista op de laatste speeldag werd niet gespeeld omdat deze er niet meer toe deed.

Groep D

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Rio (staatsbeker)
Rio Copa